L'Eccellenza 2022-2023 è il quinto livello del campionato italiano di calcio per la stagione 2022-2023 ed il primo a livello regionale.

Campionati 
 Eccellenza Abruzzo 2022-2023
 Eccellenza Basilicata 2022-2023
 Eccellenza Calabria 2022-2023
 Eccellenza Campania 2022-2023
 Eccellenza Emilia-Romagna 2022-2023
 Eccellenza Friuli-Venezia Giulia 2022-2023
 Eccellenza Lazio 2022-2023
 Eccellenza Liguria 2022-2023
 Eccellenza Lombardia 2022-2023
 Eccellenza Marche 2022-2023
 Eccellenza Molise 2022-2023
 Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2022-2023
 Eccellenza Puglia 2022-2023
 Eccellenza Sardegna 2022-2023
 Eccellenza Sicilia 2022-2023
 Eccellenza Toscana 2022-2023
 Eccellenza Trentino-Alto Adige 2022-2023
 Eccellenza Umbria 2022-2023
 Eccellenza Veneto 2022-2023

Quadro riepilogativo nazionale

Play-off nazionali 
Date semifinali: 28 maggio 2023 (andata); 4 giugno 2023 (ritorno)
Date finali: 11 giugno 2023 (andata); 18 giugno 2023 (ritorno)

Semifinali

Finali

Note

Collegamenti esterni 
Sito ufficiale LND: https://www.lnd.it/it/lega-nazionale-dilettanti